Jack Pierce puede referirse a:

 Jack Pierce (atleta) (1962), atleta estadounidense.
 Jack Pierce (artista de maquillaje) (1889-1968), artista de maquillaje estadounidense.
 Jack Pierce (jugador de béisbol) (1948-2012), jugador de béisbol estadounidense.
 Jack Pierce (político) (1937), político canadiense.